Hugo Baar ist der Name folgender Personen:

* Hugo Baar (Maler) (1873–1912), tschechisch-österreichischer Maler
 Hugo Baar (Geistlicher) (* 1925), deutscher Geistlicher, siehe Colonia Dignidad #Geschichte